Ond est une ancienne commune en Hongrie.
Ond, prénom hongrois.
Ond, chef de tribu magyare.